О́льга Петро́вна Рапа́й (урождённая Ольга Перецовна Маркиш; , ; 1 августа 1929 года, Харьков — 1 февраля 2012, Израиль) — советский и украинский скульптор-керамист, одна из самых уважаемых и известных фигур в украинской керамике. Член Национального союза художников Украины.

Биография 
Родилась 1 августа 1929 года в городе Харькове.

В 1953 году арестована по делу Еврейского антифашистского комитета и после объявления приговора отправлена в Лукьяновскую тюрьму. После — этапом в Сибирь. В Сибири она и узнала о смерти Сталина: "О смерти Сталина мы узнали, когда урки начали кричать: «Жиды Сталина убили!». Освободили Ольгу только через два года.

В 1956 году окончила Киевский художественный институт. Работала скульптором на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе (КЭКХЗ). Произведения неоднократно выставлялись на выставках.

Впоследствии репатриировалась в Израиль.

Умерла 1 февраля 2012 года.

Избранные выставки 
 1968 — персональная выставка (Киев, Львов, Одесса);
 1968—1992 — республиканские региональные выставки;
 1985 — персональная выставка (Киев);
 1991 — выставка «Пять художников из Киева» (Оденсе, Дания);
 1993 — персональная выставка (Париж);
 2015 — выставка малой фарфоровой пластики, станковой керамической скульптуры, декоративных блюд и пластов Ольги Рапай «Грации и паяцы» (Киев).

Избранные работы 
Работы художницы украшают Республиканскую детскую библиотеку (на Нивках в городе Киеве), фасад Дома народных коллективов (бульвар Шевченко, Киев), вестибюль Института физиологии (Киев) и Института ботаники (Киев).

Среди работ художницы:
 «Карнавал»
 «Артисты цирка»
 «Красная книга»
 «Ковчег комедиантов»
 «Счастливый дед»

Работы хранятся в фондах Министерства культуры Украины, Союза художников Украины, музеях Киева, Сум и пр.

Семья 
 Отец — Перец Давидович Маркиш (1895—1952), еврейский поэт и драматург, писавший на идише; глава еврейской секции Союза писателей СССР; расстрелян.
 Мать — переводчик Зинаида Борисовна Йоффе (1901—1974); осуждена на 5 лет ИТЛ как член семьи изменника Родины.
 Сестра — Майя Мееровна Йоффе (Засухина) (1923—2010), дочь Зинаиды Борисовны Йоффе от первого брака.
 Отчим — переводчик украинской литературы Борис Данилович Ткаченко; расстрелян по вымышленному обвинению, как враг народа; посмертно реабилитирован.
 Брат — Симон Маркиш (1931—2003), литературовед, переводчик античной литературы; арестован по вымышленному обвинению.
 Брат — Давид Маркиш (род. 1938), писатель; арестован по вымышленному обвинению.
 Муж — Николай Павлович Рапай (1928—2021), советский и украинский скульптор, заслуженный деятель искусств Украины, член Союза художников Украины.
 Дочь — Екатерина Рапай.

Книги 
Ольга Рапай. Скульптура. Київ, 1968.
Ольга Рапай: Альбом. — : Дух і літера, 2007. — 96 с. — ISBN 966-378-044-4.
 Карпинская-Романюк Л., Корусь Е. Фарфор Ольги Рапай. — : «ТОВ Рекламист», 2015. — 216 с.

Примечания

Ссылки 
 1 августа 1929 года в Харькове родилась Ольга Петровна РАПАЙ (Ольга Перецовна МАРКИШ) — скульптор-керамист. Член Национального союза художников Украины.
 ХУДОЖНИК ОЛЬГА РАПАЙ: «После расстрела моего отца, советского поэта Переца Маркиша, гэбисты пришли за мной прямо на занятия в институт и как члена семьи изменника родины отвезли в политическую тюрьму на Либкнехта»
 МИР ОЛЬГИ РАПАЙ
 Циркачи с Перспективной улицы
 Портрет Ольги Рапай-Маркиш
 Памяти Ольги Рапай-Маркиш
 Наши скульпторы покруче ихних фотографоф будут
 Завод «Киевский экспериментальный керамико-художественный завод»

Женщины-скульпторы СССР
Женщины-скульпторы Украины